Павел Усов:
 Усов, Павел Алексеевич (1900—1988) — генерал-лейтенант (1954), член Военного совета Одесского военного округа.
 Усов, Павел Васильевич (1917—1942) — Герой Советского Союза.
 Усов, Павел Сергеевич (1867—1917) — русский терапевт, доктор медицины, профессор.
 Усов, Павел Степанович (1828—1888) — петербургский журналист, издатель и мемуарист.